Graubach ist ein Gewässername:

 Graubach, anderer Name für den Grenzbach (Bayerische Schwarzach), linker Zufluss der Bayerischen Schwarzach gegenüber Charlottenthal, Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf, Bayern; Grenzbach zu Tschechien
 Graubach (Butzbach), linker Zufluss des Butzbachs (zur Fils) in Hattenhofen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg 
 Graubach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) bei Dornholzhausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Graubach (Roßbach), rechter Zufluss des Roßbachs (zur Lauter, zum Glan) vor Roßbach, Stadt Wolfstein, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz